Дощаница — река в России, протекает в Любытинском районе Новгородской области. Устье реки находится в 1,2 км по правому берегу реки Ольха. Длина реки составляет 11 км.

На правом берегу реки стоит посёлок Теребутинец.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого г/у, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000021251.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Мсты
Реки Любытинского района